Il termine pallone indica:
 pallone aerostatico – aerostato senza propulsione;
 Palla – sfera di gomma, di cuoio o di materiali plastici usata in vari sport:
 Pallone da calcio
 Pallone da pallacanestro
 Pallone da pallanuoto
 Pallone da pallavolo
 Palloncino
 il gioco del calcio;
 una serie di sport tradizionali europei e americani, chiamati anche sport sferistici;
 un recipiente per distillazioni;
 un segnale navale a forma sferica.
 Il Pallone, frazione di Vitorchiano (VT)

Altri progetti